Вуазе́н ( - сусід) - лексема, що входить до складу деяких французьких топонімів та прізвищ.

 Вуазен-ле-Бретонне (фр. Voisins-le-Bretonneux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін.
 Кенсі-Вуазен (фр. Quincy-Voisins) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.

 Село Вуазен — картина художника Франції 19 ст. Каміля Піссарро.

Особи 
 Шарль Вуазен (фр. Charles Voisin; 12 липня 1882, Ліон — 26 вересня 1912, Бельвіль) — французький авіатор, молодший брат авіатора та авіаконструктора Габріеля Вуазена.

 Габріель Вуазен (фр. Gabriel Voisin; 5 лютого 1880, Бельвіль — 20 травня 1973, Озне) — французький авіатор, старший брат авіатора Шарля Вуазена.

Французькі прізвища